Arthur De Greef (1862-1940), compositore e pianista belga
 Arthur De Greef (1992), tennista belga